Petzl — одна из компаний, специализирующихся на производстве специального снаряжения для альпинизма, спелеологии, скалолазания, промышленного альпинизма. Основана Фернандом Петцелем в середине 1970-х годов.

Специализируется по трём основным направлениям:
 Оборудование для альпинизма, скалолазания, спелеологии
 Профессиональное снаряжение промышленного альпинизма для работы на высоте, в опасных и труднодоступных местах
 Налобные фонари

История

О компании

Ссылки 
 Сайт Petzl в России
 Официальный сайт Petzl

Компании Франции
Снаряжение для альпинизма и скалолазания